Romell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Lars-Gunnar Torgny Romell
 Lars Gunnar Torgny Romell